Чемпионат мира по трековым велогонкам 1963 года прошёл с 1 по 7 августа в Рокуре (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1963